Kennaway est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1928-1968), nouvelliste et scénariste écossais
Joe Kennaway (1905-1969), joueur américano-écossais de football
John Kennaway (1837-1919), homme politique britannique
 (1835-1920), homme politique néo-zélandais

Prénom
 (1879-1960), illustrateur et éditeur néo-zélandais

Toponyme

Kennoway, village fantôme de Dysart et al en Ontario
, lac du comté de Haliburton en Ontario

Voir aussi
Kennoway, village de Fife en Écosse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme